Abigail Spears e Coco Vandeweghe erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Latisha Chan e Květa Peschke hanno battuto Ljudmyla e Nadežda Kičenok con il punteggio di 6-4, 6-1

Teste di serie 

  Latisha Chan /  Květa Peschke (campionesse)
  Mihaela Buzărnescu /  Heather Watson (semifinale)

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (finale)
 Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (semifinale)

Wildcard 
  Tamara Culibrk /  Sybille Gauvain (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2018